Hastula är ett släkte av snäckor. Hastula ingår i familjen Terebridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Hastula